Idträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Idträsket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (15,8 ha)
Idträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (50,9 ha)
Lilla Idträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (27,7 ha)
Stora Idträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,06 km²)

Se även
 Idbäcksträsket,  (34,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn